Michael Jackson peut désigner :

 Michael Jackson (1934-2022), animateur de radio anglo-américain (émissions diffusées à Los Angeles) ; 
 Michael A. Jackson (né en 1936), informaticien britannique ;
 Michael Jackson (1942-2007), écrivain anglais spécialiste de la bière et du whisky ;
 Michael Jackson (1958-2009), chanteur et danseur américain dit « Le Roi de la Pop » (The King of Pop) ;
 Michael Jackson (19?-), journaliste et homme politique niuéen ;
 Michael Jackson (1964-), joueur américain de basket-ball ;
 Michael Jackson (1964-), lanceur de relève droitier de baseball ;
  (1978-), rappeur et musicien américain ;